Raptor kan avse:

 Lockheed Martin F/A-22 Raptor – ett amerikanskt stridsflygplan
 Eoraptor – ett släkte dinosaurier
 Raptor: Call of the Shadows - Dataspel
 Raptor (raketmotor)
 Western Digital Raptor – en hårddisk från företaget Western Digital